IYL est un sigle qui peut désigner :
 International Year of Languages (en français, Année internationale des langues) ;
 International Year of Light and Light-Based Technologies (en français, Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière).